Queen’s University bzw. Queens University steht für:

 Queen’s University Belfast in Belfast, Nordirland
 Queen’s University (Kingston) in Kingston, Ontario, Kanada
 Queens University (Charlotte) in Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Queen’s College